Депо Ручьи — служебный остановочный пункт в Калининском районе Санкт-Петербурга, выход осуществляется из первой двери первого вагона. Построена для доставки сотрудников железнодорожного депо «Санкт-Петербург — Ручьи» на место работы. Расположен в 7 километрах от Финляндского вокзала. На станции имеется 2 короткие (на один вагон) платформы старого типа и наземный пешеходный переход. Поезда имеют остановку только по требованию, на большинстве современных маршрутных карт остановка не отмечается. На 2022 год проведён капитальный ремонт платформ.

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Санкт-Петербурга